Zestawienie to zawiera gwiazdy do jasności 6,5 w gwiazdozbiorze Małego Lwa. Dodatkowo uwzględniono w nim inne ciekawe obiekty gwiazdowe.

Zobacz też 
 gwiazdy położone najbliżej Ziemi
 najjaśniejsze gwiazdy
 lista gwiazd posiadających zidentyfikowane planety
 lista gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
 lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach

Przypisy

Bibliografia 
 ESA (1997), The Hipparcos and Tycho Catalogues [dostęp 2006-12-26]
 N. D. Kostjuk (2002), HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index [dostęp 2014-01-09]
 N. G. Roman (1987), Identification of a Constellation from Position [dostęp 2014-01-09]
 SIMBAD Astronomical Database [dostęp 2007-01-04]

Mały Lew